Сезон 1918/19 стал для «Манчестер Юнайтед» четвёртым и последним сезоном в военных лигах, проводимых в период Первой мировой войны.

В Главном турнире (Principal Tournament) команда выступала в секции Ланкшарира, которая состояла из 16 клубов, игравших 30 матчей. Во Вторичном турнире (Subsidiary Tournament) «Юнайтед» выступал в группе C, в которой было 4 команды. Матчи в этих турнирах считаются неофициальными и не включаются в статистику игроков и клуба.

Главный турнир Ланкашира

Итоговая турнирная таблица

Вторичный турнир Ланкашира. Группа C

Итоговая турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1918/19 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Football League (Lancashire Section) 1918/19 
 Football League Lancashire Section Subsidiary Tables 1918/19 

1918/1919
Манчестер Юнайтед